Il singolare del Kremlin Cup 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 7–5 David Prinosil.

Teste di serie

   Marat Safin (semifinali)
  Evgenij Kafel'nikov (campioni)
  Sjeng Schalken (withdrawal))
  Marc Rosset (semifinali)

  Fabrice Santoro (primo turno)
  Maks Mirny (secondo turno)
  Fernando Vicente (primo turno)
  Jiří Novák (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2000
ATP Tour 2000